Pierre Staner (1901 - 1984) foi um botânico belga .

Ligações externas
  

Botânicos da Bélgica